

Geografia

Austria 
 Mitterberg – ex comune ora frazione di Mitterberg-Sankt Martin, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Mitterberg – frazione di Perg, città nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Mitterberg-Sankt Martin – comune nel distretto di Liezen (Stiria)

Italia 
 Mitterberg – nome tedesco del Monte di Mezzo, montagna del gruppo Costiera della Mendola (Alpi Retiche meridionali), nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Altro 
 Forte Mitterberg – forte austroungarico della prima guerra mondiale situato presso Sesto (Italia)

Pagine correlate 
 Mittelberg (disambigua) – pagina di disambiguazione